Torricella heißen folgende geographische Objekte:

 Torricella (Apulien), Gemeinde in der Provinz Taranto, Italien
 Torricella del Pizzo, Gemeinde in der Provinz Cremona, Italien
 Torricella in Sabina, Gemeinde in der Provinz Rieti, Italien
 Torricella Peligna, Gemeinde in der Provinz Chieti, Italien
 Torricella Sicura, Gemeinde in der Provinz Teramo, Italien
 Torricella Verzate, Gemeinde in der Provinz Pavia, Italien
Gemeindeteile:
 Torricella (Torricella-Taverne), Ortsteil der Gemeinde Torricella-Taverne im Kanton Tessin
 Torricella (Motteggiana), Stadtteil von Motteggiana, Provinz Mantua, Italien
 Torricella (Sissa) oder Torricella di Sissa, Ortsteil von Sissa Trecasali, Provinz Parma, Italien
 Torricella (Umbrien), Ortsteil von Magione, Provinz Perugia, Italien
Sowie:
 Torricella (Fluss), Nebenfluss des Po